A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női rúdugrás versenyszámának selejtezőit 2021. augusztus 2-án, döntőjét pedig augusztus 5-én rendezték Tokióban. A számot az amerikai Katie Nageotte nyerte.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
Az eredmények centiméterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő

Jegyzetek

Források 

nrudugrás